Hockeyallsvenskan 2015/2016 var den 10:e säsongen i dess nuvarande form av Sveriges näst högsta division i ishockey. Grundserien spelades mellan den 11 september 2015 och den 28 februari 2016.

Förlopp
Den 2 april 2015 avslutades Direktkvalet till Svenska Hockeyligan 2015/2016, samma datum avgjordes även kvalserien till Hockeyallsvenskan. Genom de kvalen stod det klart att Karlskrona HK, Malmö Redhawks och Rögle BK avancerade till SHL och att Södertälje SK flyttades ned till Hockeyettan. Från SHL flyttades Leksands IF ner till Hockeyallsvenskan och från Hockeyettan kom tre nya lag, IK Pantern, Tingsryds AIF och IF Sundsvall.

Den 6 maj 2015 meddelade Hockeyallsvenskan att ligan tecknat ett fyraårigt avtal med C More Entertainment som innebär att C More Hockey från och med säsongen 2015/2016 tar över sändningsrättigheterna efter Viasat.
Inför säsongen byttes arenanamnet på tre arenor i Hockeyallsvenskan. Polarica Arena blev Ica Arena, Eon Arena blev till en början Timrå isstadion och FM Mattsson Arena blev Smidjegrav Arena.
Säsongen inleddes den 11 september 2015 med tre matcher, Leksand-Timrå (3–2), AIK-Oskarshamn (3–2), Björklöven-Västerås (0–2). Där matchen mellan Leksand-Timrå blev Cmores premiärmatch i att sända Hockeyallsvenskan.
Den 23 november 2015 meddelade Leksands IF att Sjur Robert Nilsen och Johan Rosén slutar i Leksands IF. Istället togs rollen som huvudtränare av Per-Erik ”Perra” Johnsson, som assisteras av Magnus ”Sigge” Svensson och Gereon Dahlgren.
Den 6 januari 2016 tog Leif "Strumpan" Strömberg över rollen som huvudtränare i Sundsvall och den tidigare huvudtränaren Göran Tärnlund fortsatte i klubben som assisterande tränare.
Den 12 januari 2016 meddelade Västerås att sportchefen Niklas Johansson samt huvudtränaren Martin Filander får sparken. Rollen som huvudtränare togs över av Andreas Appelgren och assisteras av Johan Rosén och Thomas Mitell. Rollen som sportchef sköts tillsvidare av en sportgrupp bestående av Nicklas Lidström, Patrik Zetterberg och Per Bäckman.
Den 28 februari 2016 spelades omgång 52, vilket var den sista omgången av seriespelet. De åtta bästa placerade lagen gick vidare till Slutspelsserien. Där lag 1 och 2, AIK tillsammans med nykomlingen Tingsryds AIF, kvalificerades till den Hockeyallsvenska finalen. Lag 3 till lag 8 kvalificerades till Slutspelsserien. lag 9 till lag 12 hade spelat färdigt för säsongen, lag 13 och 14 kvalificerades till negativt kval.
Den 1 april 2016 kvalificerade sig Leksands IF för SHL 2016/2017 efter att ha vunnit med 4–3 i matcher mot Modo Hockey.
Den 2 april 2016 avslutades kvalspelet till Hockeyallsvenskan 2016/2017 där det stod klart att Asplöven HC och IF Sundsvall flyttades ner och ersattes av Södertälje SK och Västerviks IK.

Deltagande lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Poängliga

Målvaktsliga

Översikt över slutspelet

Hockeyallsvenska finalen 
De två bästa lagen i Hockeyallsvenskan spelade en final i bäst av 5 matcher. AIK gick vidare till direktval till SHL efter att ha avgjort sista matchen i förlängning medan Tingsryd gick till playoff.

Slutspelsserien 
Lag 3-8 i hockeyallsvenskan gick till slutspelsserien som spelades som en enkelserie i 5 omgångar där lag 3-5 hade fördelen av en extra hemmamatch. Vid seriestart fick lagen en placeringspoäng utifrån placeringen i hockeyallsvenskan, där lag 3 fick 3 poäng, lag 4 fick 2 poäng och lag 5 fick 1 poäng. Övriga lag fick 0 poäng. Vinnaren av serien gick till playoff.

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Playoff 
I playoff möttes förloraren i den hockeyallsvenska finalen och segraren i slutspelsserien. Playoff avgjordes i bäst av 3 matcher där laget från den hockeyallsvenska finalen hade hemmafördel. Vinnaren i playoff gick till direktkval till SHL.

Direktkval till SHL

Kvalspel till Hockeyallsvenskan säsongen

Poängtabell
Asplöven HC och IF Sundsvall som slutade på plats 13 och 14 i allsvenskan spelade en kvalserie tillsammans med fyra lag från division 1. De två främsta i serien kvalificerade sig för hockeyallsvenskan 2016/2017. Kvalet spelades mellan 9 mars och 2 april 2016.

Resultattabell

Arenor

Referenser

Externa länkar 
 Hockeyallsvenskans officiella webbsida

Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016
2015/2016
Ishockeysäsongen 2015/2016